Schönblick steht für
 Haus Schönblick, christliche Einrichtung bei Schwäbisch Gmünd
 Schönblick/Winkelwiese, Stadtteil in Tübingen
 Schönblick (Woltersdorf), Ortsteil von Woltersdorf (bei Berlin)
 Schönblick (Eichstätt), Aussichtspunkt in Eichstätt